Fan Tan bezeichnet:

 Fan Tan (Glücksspiel), ein Glücksspiel mit Bohnen
 Fan Tan (Kartenspiel), ein Kartenlegespiel
 Fantan, Codename für das chinesische Kampfflugzeug Nanchang A-5